Er werd een knock-out systeem gespeeld met 128 deelnemers (64 koppels). Koppels werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 16 hoogste geplaatste koppels hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze (64 wedstrijden) zijn hier niet opgenomen.  Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

De als elfde geplaatste Duitser Timo Boll moest vanwege koorts opgeven in de kwartfinale. Zijn tegenstanders in die ronde, de Portugezen Tiago Apolónia en João Monteiro wonnen daardoor deze wedstrijd.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Mannendubbel